Эредиа () — испанская фамилия. Известные носители:

 Эредиа, Хосе Мария (1803—1839) — кубинский поэт и общественный деятель.
 Эредиа, Жозе Мария де (1842—1905) — французский поэт кубинского происхождения, двоюродный брат Хосе Мария Эредиа.
 Эредиа, Нила (род. 1943) — боливийский медик, педагог и политик.
 Агилера де Эредиа, Себастьян (1561—1627) — испанский композитор и органист эпохи Возрождения.

См. также 
 Эредия